Csehország
 Cerekvice nad Bystřicí, település a Jičíni járásban
 Cerekvice nad Loučnou, település a Svitavyi járásban